Ahrar ist der Name von:

 Ubaidullah Ahrar (1404–1490), Scheich des Naqschbandi-Ordens

Siehe auch:

 Ahrar-Partei